Franco Li Causi – musicista e compositore italiano
Girolamo Li Causi – politico italiano
Vincenzo Li Causi – militare e agente segreto italiano
Vito Li Causi – politico italiano